

Architettura
Palazzo Fioravanti – edificio di Firenze

Aziende
Fioravanti s.r.l. – azienda automobilistica italiana fondata dall'ingegnere Leonardo Fioravanti nel 1987

Bevande
Fioravanti – bevanda analcolica

Letteratura
La vedova Fioravanti, romanzo di Marino Moretti (1940)

Persone
 Fioravanti – antica nobile famiglia di Pistoia
Aristotele Fioravanti – architetto italiano
Bartolomeo Fioravanti – architetto e muratore italiano
Cristiano Fioravanti – ex terrorista di estrema destra italiano
Danilo Fioravanti – ginnasta e allenatore di ginnastica artistica italiano
Domenico Fioravanti – nuotatore italiano, campione olimpico
Ervardo Fioravanti – pittore italiano
Ettore Fioravanti – musicista italiano
Fioravante Fioravanti – architetto italiano
Giorgio Fioravanti – calciatore italiano
Giulio Fioravanti – baritono italiano
Ilario Fioravanti – artista italiano
Leonardo Fioravanti – medico italiano
Leonardo Fioravanti – ingegnere e designer italiano
Leonardo Fioravanti – surfista italiano
Marco Fioravanti – politico e imprenditore italiano
Mariano Fioravanti – calciatore italiano
Neri di Fioravante – architetto italiano
Pietro Fioravanti – calciatore italiano
Renato Fioravanti – calciatore italiano
Sandro Fioravanti – giornalista professionista italiano
Umberto Fioravanti – scultore italiano
Valentino Fioravanti – compositore italiano
Valerio Fioravanti, meglio conosciuto come Giusva – ex terrorista di estrema destra italiano
Vincenzo Fioravanti – compositore italiano